Türingia szabadállam, 1990 óta a Német Szövetségi Köztársaság egyik tartománya
 Türingia történelme, a Német-római Birodalom államalakulata
 Thüringen, község Voralrbergben
 SMS Thüringen, a német császári haditengerészet hadihajója